Kuckulot kan syfta på följande platser:

Finland 

 Kuckulot, Korpo, Åboland, 
 Kuckulot, Nagu, Åboland, 

Robotskapade Finlandförgreningar